Andersen es un apellido danés-noruego que proviene de un patronímico que quiere decir "el hijo de Anders/Andrés" (que deriva del nombre griego "Andreas", que significa "hombre" o "varonil"). Puede referirse a:

Personas apellidadas Andersen 
 Anja Andersen, entrenadora danesa de balonmano y antigua jugadora de ese deporte.
Asger Andersen, escultor y pintor danés.
 Bibí Andersen, antiguo nombre artístico de Bibiana Fernández, actriz y presentadora de televisión española.
 Bridgette Andersen, actriz estadounidense.
 Carl-Albert Andersen, atleta noruego de salto con pértiga.
 Chris Andersen, jugador de baloncesto estadounidense.
 David Andersen, jugador de baloncesto australiano.
 Gøsta Esping-Andersen, sociólogo danés.
 Hans Christian Andersen, escritor y dramaturgo danés.
 Jim Ronny Andersen, jugador de bádminton noruego.
 Joachim Andersen, flautista y compositor danés.
 Kasper Andersen, piloto de automovilismo danés.
 Kim Andersen, antiguo corredor de bicicleta danés.
 Lale Andersen, cantante alemana.
 May Andersen, modelo danesa.
 Martin Andersen Nexø, escritor danés.
 Mikkel Andersen, futbolista danés.
 Morten Andersen, jugador de fútbol americano danés.
 Pablo Andersen, político argentino.
 Stephan Andersen, futbolista danés.
 Lena Anderssen, cantante feroés-canadiense.
 Familia Andersen, músicos de la banda de rock argentina "El plan de la mariposa"

Otros 
 Arthur Andersen, empresa de auditoría disuelta en el 2002.
 Stillfried & Andersen, antigua casa de fotos establecido en Japón en el siglo XIX.
 (2476) Andersen, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Premio Hans Christian Andersen, premio de literatura infantil.